Il singolare del torneo di tennis Dayton Open 1980, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Wojciech Fibak che ha battuto in finale Bruce Manson 7-6, 6-3.

Teste di serie 

 Wojciech Fibak (campione)
 Victor Amaya (primo turno)
 Brian Teacher (quarti di finale)
 Marty Riessen (quarti di finale)

 Bernie Mitton (semifinali)
 Geoff Masters (semifinali)
 Erik Van Dillen (primo turno)
 Fritz Buehning (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Dayton Open 1980